Slovo more může označovat:

 more (příkaz) – původně unixový příkaz pro stránkování (zobrazování většího množství textu po stránkách, )
 less – pokročilejší unixová náhrada příkazu more
 božiště More - zmíněno v biblické knize Genesis
 MORE protocol – v počítačových sítích název směrovacího protokolu
 More (film) – film Barbeta Schroedera z roku 1969

 příjmení
 sv. Thomas More (1478–1535) – anglický právník, politik a spisovatel
 Henry More (1614–1687) – anglický filosof

Externí odkazy